Artemidor, grecki geograf, pochodzący z Efezu;
 Artemidor, grecki filozof i interpretator snów, pochodzący z Daldis lub Efezu.